Runk ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Runk (1764–1834), deutsch-österreichischer Maler, Zeichner und Radierer
 John Runk (1791–1872), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Runck
 Runc